Martina Hingis e Leander Paes erano i campioni in carica ma sono stati eliminati al secondo turno da Coco Vandeweghe e Rajeev Ram.

Laura Siegemund e Mate Pavić hanno conquistato il titolo battendo in finale Coco Vandeweghe e Rajeev Ram con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Sania Mirza /  Ivan Dodig (secondo turno)
  Yaroslava Shvedova /  Bruno Soares (quarti di finale)
  Bethanie Mattek-Sands /  Horia Tecău (ritirati)
  Raquel Atawo /  Jean-Julien Rojer (primo turno)

  Chan Hao-ching /  Max Mirnyi (secondo turno)
  Andrea Hlaváčková /  Łukasz Kubot (secondo turno)
  Coco Vandeweghe /  Rajeev Ram (finale)
  Lucie Hradecká /  Marcin Matkowski (primo turno)

Wildcard 

  Emina Bektas /  Evan King (primo turno)
  Nicole Gibbs /  Dennis Novikov (quarti di finale)
  Martina Hingis /  Leander Paes (secondo turno)
  Jamie Loeb /  Noah Rubin (primo turno)

  Christina McHale /  Ryan Harrison (primo turno)
  Melanie Oudin /  Mitchell Krueger (primo turno)
  Taylor Townsend /  Donald Young (primo turno)
  Sachia Vickery /  Frances Tiafoe (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

US Open 2016
ATP World Tour 2016
WTA Tour 2016